Shutout (SHO) – nel baseball, partita completa in cui il lanciatore lascia a zero l'attacco avversario
 Shutout (SO) – nell'hockey su ghiaccio, quando un portiere termina una partita senza aver subito reti